Coia ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Coia (1938–2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jack Coia (1898–1981), britischer Architekt und Hochschullehrer